Алекса́ндр Никола́евич Сиде́льников () — советский хоккейный вратарь, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР (1976).

Биография

Начало карьеры 
Начинал играть полевым игроком в возрасте 12 лет в 1962 году в детской команду одного из московских заводов, первый тренер Альфред Иосифович Кучевский. Летом 1967 года был приглашён на предсезонный сбор в команду мастеров «Крылья советов», где второй тренер Альфред Кучевский поставил Сидельникова в ворота.

Был вторым вратарём при Анатолии Рагулине, Полупанове, Прохорове. Стал первым номером после прихода Хасьянова в 1969 году.

Играл неровно — при блестящей реакции сказывалось отсутствие вратарской школы. Начал восполнять пробелы с приходом в команду Бориса Кулагина.

В 1973 году с «Крыльями Советов» выиграл бронзовые медали чемпионата СССР. В следующем сезоне команда стала чемпионом, а Сидельников был признан самым надёжным вратарем чемпионата.

Окончил Государственный центральный институт физкультуры, Высшую школу тренеров.

По окончании хоккейной карьеры тренировал детей в ХК «Крылья Советов» в Москве. Затем работал в ХК МГУ, где сначала был тренером, потом начальником команды.

Умер 23 июня 2003 года от острой сердечной недостаточности в селе Холмогоры Архангельской области. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Достижения 
 Чемпион зимних Олимпийских игр 1976 года
 Чемпион мира и Европы 1973, 1974 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 1976 года. На чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх провёл 13 матчей.
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 1977 года.
 Чемпион СССР 1974 г., второй (1975 г.) и третий (1973, 1978 гг.) призёр чемпионатов СССР. В чемпионатах СССР сыграл 426 матчей.
 Обладатель Кубка СССР 1974 года.

Ссылки 
 Наши легенды: Александр Сидельников
 Погасший костёр на холодном ветру
 Фото надгробного памятника

Игроки ХК «Крылья Советов»
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1976 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма‎
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Троекуровском кладбище